Открытый чемпионат Польши по турецким шашкам среди мужчин 2014 — прошёл 4 октября по круговой системе среди 8 спортсменов. В турнире принял участие президент Турецкой федерации шашек Али Кадир Бензер, он стал чемпионом Польши. Для определения второго и третьего призёров проводился дополнительный матч.

Результаты

Дополнительный матч

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Польской федерации шашек
 Фотография с турнира

2014 год в шашках
Соревнования по турецким шашкам